Victoria Esperanza Paredes Sánchez (Callao, 18 de marzo de 1947) es una bióloga y política peruana. Fue Diputada de la República de 1990 hasta 1992 y Regidora Provincial del Callao en el periodo 2007-2010.

Biografía 
Nació en el Callao, el 18 de marzo de 1947.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio General Prado.

Entre 1971 y 1972, estudió la carrera de Biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde también obtuvo estudios de postgrado de Ecología y Recursos Naturales.

Laboró como Docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina de 1973 hasta su renuncia en 1990.

Vida política 
Fue militante del partido Cambio 90 liderado por el expresidente Alberto Fujimori.

Diputada (1990-1992) 
En las elecciones generales de 1990, fue elegida Diputada de la República en representación del Callao por Cambio 90, con 10,304 votos, para el periodo parlamentario 1990-1995.

Durante su labor parlamentaria, fue Pro-Secretaria del Senado de la República presidido por Máximo San Román en el periodo 1990-1991.

El 2 de abril de 1992, su cargo parlamentario fue interrumpido tras la disolución del Congreso decretada por el expresidente Alberto Fujimori. A pesar de que fue botada del parlamento, Paredes apoyó el golpe realizado por Fujimori.

Candidata a la vicepresidencia del Callao en 2002 
Participó en las elecciones regionales y municipales del 2002, regresó a la vida política como candidata a Vicepresidencia del Callao junto con la candidatura de Kurt Woll Muller por el Movimiento Independiente Mi Callao, sin embargo, la candidatura quedó en el 5.º lugar de las preferencias.

Regidora provincial del Callao (2007-2010) 
En las elecciones regionales y municipales del 2006, Paredes fue elegida Regidora Provincial del Callao por el Movimiento Amplio Regional Callao  para el periodo 2007-2010.

En las elecciones generales del 2006, postuló nuevamente al Congreso de la República por Alianza por el Futuro liderado por Martha Chávez. De igual manera en las elecciones generales del 2011 por la Alianza Solidaridad Nacional (alianza donde integraba Cambio 90), en ambas ocasiones no tuvo éxito.

En el 2013 Cambio 90 cambia de nombre a Perú Patria Segura liderado por Renzo Reggiardo. En dicho partido fue Secretaria Regional de Organización.

Para las elecciones regionales del 2018, se presentó como candidata a Presidencia Regional del Callao por Perú Patria Segura, nuevamente sin éxito.

Referencias 

Chalacos
Diputados de Perú 1990-1992
Diputados por El Callao
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sanmarquinos (siglo XX)
Diputadas de Perú